Elliðaey steht für: 

 Elliðaey (Vestmannaeyjar), eine Insel der Vestmannaeyjar im Süden Islands
 Elliðaey (Breiðafjörður), eine Insel im Breiðafjörður im Nordwesten Islands